Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Keil e Dave Randall che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Danilo Marcelino 1-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (finale)
 Mihnea Năstase /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Royce Deppe /  Henrik Holm (quarti di finale)
 José Daher /  Fernando Roese (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1991